A Rodovia PR-582 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre a rodovia BR-163 (na altura da cidade de Capanema) e a rodovia PR-281.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 5,6 km em seu único trecho, conforme listado a seguir:

Extensão pavimentada: 5,6 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná